Wiry (gromada w powiecie poznańskim)
 Wiry (gromada w powiecie świdnickim)

Zobacz też: Wyry (gromada)